ADM fait référence à :

Aéronautique 

 Aéroports de Montréal, une entreprise canadienne responsable des aéroports de Dorval et de Mirabel ;
  ;
 , en avionique ;

Lieux 
 Adm, une localité du Sultanat d'Oman ;
 Aiguille du Midi, la plus haute des aiguilles de Chamonix, dans le massif du Mont Blanc ;
 Gare de Ardmore, dans l'Oklahoma, selon la liste des gares d'Amtrak ;
 Lycée Albert-de-Mun, un lycée à Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne, en Île-de-France ;

Militaire 

 arme de destruction massive, une arme qui peut tuer une grande quantité de personnes ;

Politique 

 Avenir et développement du Mali, un parti politique malien ;
 Axe du Mal, différents pays soupçonnés par George W. Bush de vouloir se procurer des armes de destruction massive ;

Entreprises 

 Archer Daniels Midland, une multinationale américaine œuvrant dans l'agro-industrie ;
 Autoroutes du Maroc, une entreprise concessionnaire des autoroutes marocaines ;
 Minoterie ADM, une entreprise située dans le quartier Ville-Marie de Montréal ;
ADM, une entreprise toulousaine spécialisée dans la monétique

Physique 

 Formalisme ADM, une formulation de la relativité générale développée par Richard Arnowitt, Stanley Deser et Charles W. Misner.